São Roque est un toponyme que l'on rencontre :

 au Brésil :
São Roque, ville de l'État de São Paulo ;

 au Portugal :
São Roque, paroisse civile de la municipalité de Funchal, île de Madère ;
São Roque, paroisse civile de la municipalité de Oliveira de Azeméis, région Nord ;
São Roque, paroisse civile de la municipalité de Ponta Delgada, île de São Miguel aux Açores ;
São Roque do Faial, paroisse civile de la municipalité de Santana, île de Madère ;
São Roque do Pico, ville, paroisse civile et municipalité du même nom, île de Pico aux Açores.